IJslandse kroon
Faeröerse kroon

Nota bene: "Krónur" is het meervoud.